

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Maślakowice – część wsi Binarowa w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Maślakowice –  część  wsi Jodłowa w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Jodłowa